Састави репрезентација на Европском првенству у кошарци 2011. године.

Група А

Тренер:  Кестутис Кемзура

Тренер:  Алеш Пипан

Тренер:  Марио Палма

Тренер:  Орхун Ене

Селектор:  Крис Финч

Селектор: Серђо Скариоло

Група Б

Селектор: Арик Шивек

Селектор: Симоне Пјаниђани

Селектор: Аинарс Багатскис

Селектор: Дирк Бауерман

Селектор: Душан Ивковић



Група Ц

Селектор: Сабит Хаџић



Селектор: Марин Докузовски

Селектор: Хенрик Детман

Селектор: Јосип Вранковић

Селектор: Дејан Радоњић

Група Д

Селектор: Еди Кастелс

Селектор: Росен Барчовски

Селектор: Игор Кокошков

Селектор: Дејвид Блат

Селектор: Божидар Маљковић

Селектор: Мајк Фратело

Спољашње везе 
 Састави репрезентација 

Европско првенство у кошарци 2011.